José Laurencio Silva (militair) - Venezolaans militair, naamgever van onderstaande plaats 
 José Laurencio Silva (Falcón) - plaats in Venezuela